Первый дивизион Мальты 1977/1978 () — 63-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1977/1978
Мальта
Мальта
1977 год на Мальте
1978 год на Мальте